Sezon 1938/1939 był 15. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna IK Sleipner. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IF Elfsborg. Tytuł króla strzelców zdobyli Yngve Lindegren (Örgryte IS), Ove Andersson (Malmö FF) i Erik Persson (AIK Fotboll), którzy strzelili po 16 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1938 w piłce nożnej
1939 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji